Греко-македонские войны (358—335, 331 до н. э.) — серия войн между разными греческими государствами и Македонским царством.
 Афино-македонская война (357—346 до н. э.) Закончилась Филократовым миром
 Третья Священная война (355—346 до н. э.)
 Афино-македонская война (340—338 до н. э.)
 Четвёртая Священная война (339—338 до н. э.)
 Война 338 до н. э. (см. Сражение при Херонее)
 Восстание в Греции 335 до н. э.
 Война Спарты и Македонии (331 до н. э.) - см. Битва при Мегалополе
 Ламийская война (322-320 до н. э.)
 Хремонидова война (267-261 до н.э.)
 Деметриева война (239-227 до н. э.)
 Клеоменова война (229-222 до н.э.)

Войны Древней Греции
Войны Македонии
Войны IV века до н. э.